50 złotych 1924 Klęczący rycerz – próbna moneta pięćdziesięciozłotowa II Rzeczypospolitej
 50 złotych 1979 Mieszko I – pierwsza okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 31 grudnia 1979 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 50 złotych 1980 Bolesław I Chrobry okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 7 sierpnia 1980 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 50 złotych 1980 Kazimierz I Odnowiciel – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 28 listopada 1980 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 50 złotych 1981 Bolesław II Śmiały – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 15 maja 1981 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 50 złotych 1981 Władysław I Herman – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 15 maja 1981 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 50 złotych 1981 Światowy Dzień Żywności – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 15 maja 1981 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w celu upamiętnienia światowego dnia żywności proklamowanego w 1979 r.
 50 złotych 1981 Władysław Sikorski – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 15 maja 1981 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 100. rocznicy urodzin gen. Władysława Sikorskiego
 50 złotych 1982 Bolesław III Krzywousty – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 21 sierpnia 1982 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Poczet królów i książąt polskich
 50 złotych 1983 300 lat odsieczy wiedeńskie – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 6 maja 1983 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 300. rocznicy odsieczy wiedeńskiej
 50 złotych 1983 Ignacy Łukasiewicz – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 6 maja 1983 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita w ramach serii tematycznej: Wielcy Polacy
 50 złotych 1983 Teatr Wielki – okolicznościowa moneta pięćdziesięciozłotowa PRL, o średnicy 30,5 mm, wprowadzona 6 maja 1983 r., wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r., wybita z okazji 150. rocznicy budowy Teatru Wielkiego w Warszawie
 50 złotych 1990 – obiegowa moneta pięćdziesięciozłotowa III Rzeczypospolitej okresu przeddenominacyjnego, o średnicy 26 mm, wprowadzona 2 listopada 1990, wycofana z dniem 31 grudnia 1994 r.

Zobacz też 

 50 złotych polskich